Томас Рінкон (,  13 січня 1988, Сан-Крістобаль) — венесуельський футболіст, півзахисник італійської «Сампдорії» і національної збірної Венесуели.

Клубна кар'єра 
Народився 13 січня 1988 року в місті Сан-Крістобаль. Вихованець футбольної школи клубу «Маракайбо».

У дорослому футболі дебютував 2006 року виступами за команду клубу «Самора» (Баринас), в якій провів два сезони, взявши участь у 33 матчах чемпіонату. 

Протягом 2008—2009 років захищав кольори команди клубу «Депортіво Тачира».

Своєю грою за останню команду привернув увагу представників тренерського штабу клубу «Гамбург», до складу якого приєднався 2009 року. Відіграв за гамбурзький клуб наступні п'ять сезонів своєї ігрової кар'єри. Більшість часу, проведеного у складі «Гамбурга», був основним гравцем команди.

До складу клубу «Дженоа» приєднався 2014 року. Відіграв за генуезький клуб 78 матчів в національному чемпіонаті.

У січні 2017 року став гравцем «Ювентуса» підписавши контракт до 2020 року. За півроку відіграв за туринський клуб 13 матчів в національному чемпіонаті, після чого погодився на умовах оренди перейти до іншого туринського клубу, «Торіно». Орендна угода передбачала обов'язковий викуп гравця, якщо той проведе за нову команду певну кількість ігор. Оскільки венесуелець відразу ж став стабільним гравцем основного складу «Торіно», то це положення було активоване і його контракт був викуплений за 6 мільйонів євро. Загалом відіграв за туринців чотири з половиною сезони.

8 січня 2022 року був орендований «Сампдорією», яка за півроку уклала з гравцем повноцінний контракт на сезон 2022/23.

Виступи за збірні 
Протягом 2006–2007 років залучався до складу молодіжної збірної Венесуели. На молодіжному рівні зіграв у 6 офіційних матчах.

2008 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Венесуели.

У складі збірної був учасником Кубка Америки 2011 року в Аргентині, Кубка Америки 2015 року в Чилі, Кубка Америки 2016 року в США, а також Кубка Америки 2019 року у Бразилії.

Восени 2019 року провів свою соту гру за національну команду.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на 2 червня 2022 року

Статистика виступів за збірну 
Станом на 2 червня 2022 року

 

  

 

 

 

 

кап.
кап.

кап.

Титули і досягнення 
 Срібний призер Ігор Центральної Америки та Карибського басейну: 2006
 Чемпіон Італії (1): 
«Ювентус»: 2016–17
  Володар Кубка Італії (1):
«Ювентус»: 2016-17

Примітки

Посилання 

венесуельські футболісти
Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2011
Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2015
Футболісти «Самори» (Баринас)
Футболісти «Депортіво Тачира»
Футболісти «Гамбурга»
Футболісти «Дженоа»
Футболісти «Ювентуса»
Футболісти «Торіно»
Футболісти «Сампдорії»
венесуельські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Німеччині
Футбольні легіонери в Італії
Футболісти, які зіграли 100 і більше матчів за збірну
Уродженці Сан-Крістобаля